Onișcani poate fi:

Onișcani, o localitate în raionul Călărași, Republica Moldova
Onișcani, o localitate în județul Bacău, România

Vezi și 
 Oniceni (dezambiguizare)